A LEN-kupa jelentheti a következőket:

 LEN-Európa-kupa, az 1993-tól 2011-ig LEN-kupa néven ismert európai férfi vízilabda-versenysorozat
 LEN-kupa (női), női vízilabda-versenysorozat